Charles Ledroit (1818-1882), personnalité de la Commune de Paris ;
 Frédéric Ledroit (né en 1968), organiste français ;
 Henri Ledroit (1946-1988), contreténor français ;
 Olivier Ledroit (né en 1969), dessinateur français de bande dessinée.

Voir aussi 
 Le Droit, un journal francophone canadien.